Il doppio del torneo di tennis Memorial Argo Manfredini 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Francesco Aldi e Tomas Tenconi che hanno battuto in finale Pablo Andújar e Leonardo Azzaro 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Giorgio Galimberti /  Oliver Marach (quarti di finale)
 Máximo González /  Diego Junqueira (primo turno)

 Daniele Giorgini /  Alessandro Motti (primo turno)
 Pablo Andújar /  Leonardo Azzaro (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Memorial Argo Manfredini 2006